La Gamma Ethniki 1993-1994 è la 19ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1994-1995
      Retrocesse in Delta Ethniki 1994-1995

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 1994-1995
      Retrocesse in Delta Ethniki 1994-1995

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1993
Calcio nel 1994